Алибори — топоним. Может означать:
 Алибори (департамент) — департамент Бенина.
 Алибори (река) — река в Бенине, правый приток Нигера.